

Personnalités 
 Plusieurs personnalités féminines portent ce nom de famille

Lieux 
 Plusieurs localités en Russie, portent ce nom
 Plusieurs rivières, portent ce nom
 Spasskaïa (métro de Saint-Pétersbourg)

Voir aussi 
La page d'homonymie de la forme masculine Spassky